Patroclus steht für

 (617) Patroclus, ein Asteroid
 Patroklos, Held der griechischen Mythologie in lateinischer Namensform 
 Patroklos (Admiral), hellenisch-ägyptischer Admiral in lateinischer Namensform 
 Patroclus von Troyes, Heiliger
 Patroclus von Arles († 426), Bischof von Arles
 Patroclus von Bourges, merowingischer Heiliger
 Patroclus Hill, Hügel auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Patroclus ist das Cognomen von:
 Lucius Licinius Patroclus, römischer Kunsthandwerker

Siehe auch:
 Patroklos (Begriffsklärung)
 Patrokles